Саку́лин — русская фамилия. Известные носители:

 Сакулин, Борис Викторович (1878—1952) — русский и советский архитектор, градостроитель и преподаватель.
 Сакулин, Геннадий Семёнович (1949—2017) — советский российский боксёр, тренер по кикбоксингу.
 Сакулин, Павел Никитич (1868—1930) — русский и советский литературовед.